Por Bisbee pode estar à procura de:
 Bisbee (Arizona)
 Bisbee (Dacota do Norte)

Desambiguação